Integral curvilínia, la integral d'una funció al llarg d'una corba
 Integració funcional, la integral d'un funcional sobre un espai de corbes
 Formulació de la integral de camins de la mecànica quàntica que utilitza integració funcional per quantificar una teoria, proposta per Richard Feynman